Сви́слочь () — топоним, встречающийся в Белоруссии. Может также использоваться (особенно в НП на реке Свислочь) в названиях объектов инфраструктуры населённых пунктов (магазины, кафе, рестораны, кинотеатры и т. д.). В Минске есть Свислочская улица.
 Происхождение названия

Населённые пункты 
 Свислочь — город в Гродненской области
 Свислочь — деревня в Гродненском районе Гродненской области, Квасовский поселковый совет
 Свислочь — городской посёлок в Пуховичском районе Минской области
 Свислочь — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области
 Свислочь (микрорегион) — объединение свислочского поссовета, Дукорского и Ананичского сельских советов к юго-востоку от Минска

Реки 
 Свислочь — приток Немана.
 Свислочь — приток Березины.

Прочее 
 Свислочь — гостинца бывшая в Минске, в здании которой с 2008 года расположена гостиница «Crowne Plaza»
 «Свислочь» — название белорусского футбольного клуба «Осиповичи» из города Осиповичи в 2001 году (в 1996—2000 — «Свислочь-Кровля»)
 «Свислочь» — белорусский футбольный клуб из города Свислочь зоны «Гродненская область» второй лиги (2021, 2022)

См. также 
 Верхняя Свислочь — деревня в Гродненском районе, Квасовский поселковый совет

Примечания